Св. св. Кирик и Юлита може да се отнася за:

 Мъчениците Св. св. Кирик и Юлита

Манастири и църкви 
 Горноводенският манастир „Св. св. Кирик и Юлита“ в Пловдивска епархия
 Църквата „Св. св. Кирик и Юлита“ в Банкя, Софийска епархия
 Манастир „Св. св. Кирик и Юлита“ във Валовища, Гърция
 Църквата „Св. св. Кирик и Юлита“ в Бер, Гърция
 Църквата „Св. св. Кирик и Юлита“ в Галатища, Гърция
 Смиловски манастир „Св. св. Кирик и Юлита“, Смиловци, Сърбия
 Неверска катедрала „Св. св. Кирик и Юлита“, Невер, Франция

Други 
 Остров Свети Кирик, известен и като остров Свети Кирик и Юлита